Mellah steht für:

 Mellah, traditionelles jüdisches Viertel in marokkanischen Städten
 Oued Mellah, Flusstal in Marokko
 Assif Mellah, Fluss in Marokko
 Hasan Mellah, Roman von Ahmed Midhat Efendi
 El Mellah, algerisches Segelschulschiff

Mellah ist der Familienname folgender Personen:

 Fawzi Mellah (* 1946), tunesischer Schriftsteller